Єр () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південний схід від Парижа, 65 км на схід від Марселя, 17 км на схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 26258 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 55030,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Крістіан Боузис (1908—2003) — французький тенісист.

Сусідні муніципалітети

Міста-побратими 
  Ротвайль, Німеччина (1980)

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар
 Єрські острови

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вар
Французька Рив'єра
Єр